Damsel peut désigner :
 Damsel, zone non incorporée du comté de Camden dans le Missouri.
 Damsel, film américain réalisé par Douglas Burgdorff, sorti en 2015.
 Damsel, titre original de Pionnière, film américain réalisé par David Zellner et Nathan Zellner, sorti en 2018.
 Damsel, film américain réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, prévu en 2023.